est une expression anglaise signifiant « sous pression ». Elle peut faire référence à :

Art urbain 
 Under Pressure, festival de graffiti et de culture urbaine à Montréal.

Cinéma 

 , titre original de Rivaux, film américain de Raoul Walsh sorti en 1935 ;
 , titre original de Sous pression, film américain de Craig R. Baxley sorti en 1997 ;
 Under Pressure, film américain sorti en 2015.

Série télévisée 

 , titre original de Contrôle sous haute tension,  de la 1 saison de Degrassi : La Nouvelle Génération () ;
 , titre original des Portes ouvertes,  de la  de  ;

Musique

Album 

 , album de Logic sorti le .

Chanson 

 , chanson de Queen et David Bowie présente sur l'album Hot Space sorti le  ;

 , chanson de Jedward présente sur l'album Planet Jedward sorti le .

Voir aussi